Vernon Roberts (Zachary, Louisiana, Estados Unidos, 1 de febrero de 1911-Ib, 25 de diciembre de 2005), fue un actor estadounidense, más conocido por interpretar el papel de Papa Nichols en el episodio de la Tercera temporada de Drake & Josh "El demonizador".

Biografía 

Vernon Roberts nació y creció en Zachary, Luisiana. Vivió en el lugar donde nació hasta los ocho años. 

En mayo de 1953, debutó en su primer programa televisivo como Answers for Americans en formato de miniserie para la cadena ABC. 

En la semana del 3 al 7 de junio del año 2000, rodó los primeros episodios de Texas Justice, concluyendo sus grabaciones el 12 de noviembre de 2004, dando a conocer el aviso de que se dejaría de transmitir a mediados del año siguiente. 

En 2005, apareció en la producción del episodio de la Tercera temporada de Drake & Josh "El demonizador". Se dio a conocer la noticia de que moriría a los 94 años de edad en la Navidad del 2005.

Fallecimiento 

Roberts falleció de un ataque al corazón en Zachary, Luisiana el 25 de diciembre de 2005 a los 94 años de edad.

Filmografía

Series de TV 
 Drake & Josh (Drake & Josh) - Papá Nichols (2006)

Actores de Estados Unidos